Мирамар има више значења:

 Мирамар (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мирамар, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мирамар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Мирамар (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар, Ел Темписке (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар, Плаја Гранде (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мирамар (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мирамар (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мирамар (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Мирамар (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мирамар (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Сан Матео Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Сан Мигел Сучистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Санта Марија Јукуити), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мирамар (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мирамар (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мирамар (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мирамар (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мирамар (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мирамар (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирамар (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирамар (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирамар (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мирамар (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар, Ла Антигва (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мирамар (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику